Tōkai steht für:
 Tōkai (Region), eine südlich von Tokio gelegene Teilregion der modernen japanischen Region Chūbu
 Tōkai (Aichi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Aichi

 Tōkai (Ibaraki) (auch Tōkaimura, Tokaimura, Tokai-mura), ein Dorf in der japanischen Präfektur Ibaraki und Zentrum der japanischen Nuklearindustrie
 Tōkai, einen Stadtteil des Bezirks Ōta (Tokio) der japanischen Präfektur Tokio
 Tōkai Sanshi (1852–1922), japanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Tokai
 Tokaj